Доронькино — название населённых пунктов:

Россия 
 Доронькино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Доронькино — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Доронькино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.